Vrigny (Loiret)
 Vrigny (Marne)
 Vrigny (Orne)

Desambiguações de topônimos